Гедман () — шведське прізвище.

 Віктор Гедман (1990) — шведський хокеїст.
 Магнус Гедман (1973) — шведський футболіст.

Шведські прізвища